Missy peut faire référence à :

Localités 

Différente communes françaises : 
Missy, dans le Calvados
Missy-aux-Bois, dans l'Aisne
Missy-lès-Pierrepont, dans  l'Aisne
Missy-sur-Aisne, dans l'Aisne

Une commune suisse : 
Missy, dans le canton de Vaud

Autres 

 Missy, un film réalisé par Lynn Reynolds en 1916
 Missy, surnom de Mathilde de Morny, marquise de Belbeuf (1863-1944)
 Missy (1967-2008), une actrice pornographique américaine
 Missy Peregrym (1982-), actrice canadienne
 Missy, le surnom que se donne l'incarnation féminine du Maître dans Doctor Who

Voir aussi 

 Missie, surnom de Marie Vassiltchikov.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités